

Film 
 Eroe per forza (The Gladiator) – film del 1938 diretto da Edward Sedgwick
 Il gladiatore (The Gladiator) – film per la televisione del 1986 diretto da Abel Ferrara

Letteratura 
 The Gladiator – romanzo di Harry Turtledove del 2007
 Il gladiatore (The Gladiator) – romanzo di Simon Scarrow del 2009